Molekulska formula -{C11H12N4O2S}- se može odnositi na:

 Sulfamerazin
 Sulfaperin